

Ґулобод — село, Восейський район, Хатлонська область
 Ґулобод — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Ґулобод — село, Кулобський район, Хатлонська область